129 км — топонимы в пост-СССР.

Казахстан 
 129 км, Станция ОП 129 км — Карагандинское отделение, Казахстан. Код 676255.

Россия 
 129 км (Алтайский край) — упразднённый железнодорожный разъезд (тип населённого пункта) в составе Октябрьского сельсовета Кулундинского района Алтайского края.
 129 км (Томская область) — железнодорожный разъезд (тип населённого пункта) в Томском районе Томской области.
 129 км — платформа железнодорожной ветки Томск—Белый Яр. Код 884821.
 129 км — остановочный пункт ВСЖД на Кругобайкальской железной дороге в Маритуйском муниципальном образовании Слюдянского района Иркутской области. Код 934132.
 129 км — остановочный пункт, Новый город, Чусовское городское поселение, Чусовской район, Пермский край. Код 766220.
 129 км — остановочный пункт, Малые Зимницы, Кировский район, Калужская область. Код 186110.
 129 км — остановочный пункт, Приуральский район, Ямало-Ненецкий автономный округ. Код 288884.
 129 км — остановочный пункт, Верхнерусский сельсовет, Шпаковский район (Ставропольский край). Код 526819.
 129 км — остановочный пункт, Октябрьская железная дорога (г. Волхов, Ленинградская область). Код 047859.

Украина 
 129 км — остановочный пункт, Томаковский район, Днепропетровская область. Код 465738.

Примечания